podróżnik płci żeńskiej
 inaczej subróżniczka